Тома Георгиев Спространов е популярен български радио и телевизионен водещ. Дълги години е музикален редактор и водещ на предавания по Радио „Пловдив“ и програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на телевизионни предавания, и през годините налага свой начин и стил на поколения българи. Той е един от многото популяризатори в България на изпълнители като Лили Иванова, Васил Найденов, Богдана Карадочева, Росица Кирилова, „Щурците“, ФСБ, „Сигнал“ и други и има съществен принос за популяризирането и познаването на българските и чужди изпълнители. В знак на уважение е наричан „Човекът-радио“.

Кариера 
Роден е в 1941 година. Принадлежи към голям български охридски род. Първото предаване, в което Спространов работи още в началото на 60-те години, е „По крилете на песента“ на Радио Пловдив. В началото предаването има времетраене от 15 минути, по-късно прераства на половин час и се преименува на „Добър ден“. Други рубрики, в които Тома Спространов работи в този период като музикален редактор, са „Минута за джаз“ и „Нашият диско клуб“. От 1 януари 1967 г. те са обединени в програмата „Любопитно петолиние“, където е радиоводещ. Спространов успява да пуска повече западна музика (считана тогава за „упадъчна“) и затова е определян като „първият музикален дисидент“ в България. Днес в „Любопитно петолиние“ превес има българската музика, а гости в студиото винаги са любими изпълнители. „Любопитно петолиние“ продължава да се излъчва по Радио Пловдив всяка неделя. Тома Спространов обявява, че ще кандидатства за Книгата на рекордите „Гинес“, тъй като не е открил музикално радиошоу, което да се е задържало по-дълго в ефир.

Предаването „Пулсиращи ноти“ звучи в ефира на „Хоризонт“ без прекъсване от 4 януари 1979 г. с водещ Тома Спространов. Замислено като предаване за танцова музика, постепенно „Пулсиращи ноти“ започва да разширява своя диапазон и включва блус, кънтри, рок и всички нови модни течения. Предаването представя новото и нечутото от българската сцена, премиери на албуми, както и премиери на чуждестранна музика в договори с различните фирми представителки на западните гиганти. Тома Спространов води още рубриките „Томи представя“ и „Любими до болка“ и е бил музикален редактор на обедния блок „12+3“.

През 90-те години Спространов участва често в предавания на българската редакция на Би Би Си. Той работи с Павлина Джоунс, Андрей Владов и покойната Бети Елиезер в популярното Поп шоу на българската редакция на Би Би Си и неделното шоу на редакцията „Мега час“, отразяващо концертния живот в Лондон.

Водещ е и на телевизионните предавания „Томи представя“ по телевизия Евроком България, „Рок & Хеви с Тома Спространов“ по Военния телевизионен канал.

Бил е сътрудник на Държавна сигурност, известен под псевдонима Ян.

Семейство 
Тома Спространов е женен за англичанката Джудит от 1972 г. Тя е била преподавателка в Пловдивската английска гимназия и в София. Имат три деца – Георги, Филип и Мария, както и внуци – всички живеят в Англия.

Родословие

Награди и отличия 
 Награда на Българското национално радио „Сирак Скитник“ 2007 за заслуги в областта на музикалното радиотворчество.
 Награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци „Златна лира“, 2007 г.
 Носител на Почетния знак на град Пловдив (най-високото отличие на града)
 На 29 ноември 2016 г. е удостоен с отличието „Златен век“ от Министерството на културата.
 Награда на Българското национално радио „Сирак Скитник“ 2016 за значим принос в развитието на БНР.
 Награда „Златен глас“ за 2016 г. на фондация „Надежда Дженева“.

Източници

Външни препратки 
 Тома Спространов е носител на Почетния знак на Пловдив (Plovdiv24.com)
 Радиоводещият Тома Спространов: Слави и Тодор Колев станаха певци на майтап (сп. Тема)
 Тома Спространов: Музиката е свише, извънземно дарение (в. Дума)
 Тома Спространов ще кандидатства за Гинес (MySound.bg)

Български журналисти
Почетни граждани на Пловдив
Сътрудници на Държавна сигурност
Български журналисти, сътрудници на Държавна сигурност
Спространови
Родени в Пловдив
По произход от Охрид